A43 bzw. A 43 steht für:
 Bundesautobahn 43, Autobahn in Deutschland
 Autoestrada A43 in Portugal
 Autoroute A43, Autobahn in Frankreich
 Autovía A-43 in Spanien
 A43 road, Hauptstraße in England
 Focke-Wulf A 43, deutsches Flugzeug

A43